Єсільський район — Акмолинська область
Єсільський район — Північно-Казахстанська область